Reddick kan syfta på:

 Jaret Reddick
 Lance Reddick
 Reddick, Florida
 Reddick, Illinois